Plaats in Indonesië
 Wanareja (Rimbo Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi
 Wanareja (Wanareja), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
 Wanareja (Sirampog), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Wanareja (Subang), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java